Ла Лаха, Ла Лахита има више значења:

 Ла Лаха, Ла Лахита (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха, Ла Лахита (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику